Leudégisile (+ 641) fut le 22e évêque de Reims de 631 à 641. 

Il était d'une famille noble et avait pour frère de Attila qui était évêque de Laon. Il fut élu évêque de Reims à la suite de Sonnace et en 633 il participait à l'installation de Aubert évêque de Cambrais. 

Il est cité dans plusieurs chartes dont celles fixant des échanges de terres avec Laon où se trouvait Attila.

Sources
Flodoard, Histoire de l'église de Rheims (livre II, chapitre 6), Paris, 1824.
M. H Fisquet, La France Pontificale, E. Repos, Libraire-Éditeur, Paris, 1864, P. 23.
L. Duchesne,  Fastes épiscopaux de l’Ancienne Gaule. Tome III. Provinces du Sud-Est, Paris, Albert Fontemoing, Éditeur, 1915, P. 83.

Archevêque de Reims
Saint Nivard
Évêque du VIIe siècle
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Archevêque du VIIe siècle